Bührmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea D. Bührmann (* 1961), deutsche Soziologin
 Christina Bührmann (* 1945), deutsche Politikerin (SPD)
 Gisela Bührmann (1925–2011), deutsche Malerin und Grafikerin
 Traude Bührmann (* 1942), deutsche lesbische Buchautorin und Theoretikerin polyamouröser Beziehungen

Siehe auch:
 Bürmann
 Buurmann
 Buurman